— японский аниме-сериал, выпущенный студией Toei Animation. Это пятое в истории аниме в жанре махо-сёдзё, к тому же все 4 предыдущих сериала данного жанра были выпущены также студией Toei Animation. Транслировался по телеканалу ABC с 3 апреля по 2 декабря 1972 года. Сериал также был дублирован на разных языках и даже транслировался на территории Мексики и Перу.

Сюжет 
Сюжет сериала во многом схож с «Ведьма Салли». Чаппи становится скучно жить в волшебном мире, чьи обитатели держат себя в строгих рамках обычаев и она отправляется в мир людей. Там Чаппи встречает новых друзей. Позже к ней присоединяются и родители.

Персонажи 
Чаппи — маленькая волшебница, которой стало очень скучно жить в волшебном мире. Использует волшебную палочку, которая досталась от дедушки. 
Дзюн — младший брат Чаппи. Может превращаться в разных животных. Всё время хочет покататься на волшебной машине Дон-тяна. 
Дон-тян — говорящая панда, которая ездит на волшебной машине. 
Папа и Мама — родители Чаппи и Дзюна. Решают жить в мире людей. 
Дедушка — дедушка Чаппи и Дзюна. Постоянно отчитывает сына (отца Чаппи), но очень заботится о Чаппи. 
Обаба — одна из старейших волшебниц, заботится о семье Чаппи, хотя не связана с ними кровными узами. 
Митико — первая земная подруга Чаппи. Девочка-сорванец, постоянно смотрит за своими братьями. Её отец владеет бизнесом в области химчистки. 
Ипэй и Нихэй — младшие братья Митико, постоянно доставляют новые проблемы, но хорошо дружат с Дзюном. 
Сидзуко — подруга Чаппи, её одноклассница. В отличие от Митико более женственна.

Роли озвучивали 
Эйко Масуяма — Чаппи
Кодзи Яда — Папа
Косэй Томита — Дон-тян
Масако Нодзава — Нихэй
Норико Ватанабэ — Мама

Примечания

Ссылки 

Toei Animation